Равница се може односити на:

 Равница, географски појам 

или

 Равница (Нова Горица), насеље у општини Нова Горица, Република Словенија
 Равница (Радовљица), насеље у општини Радовљица, Република Словенија
 Равница (Прозор-Рама), насеље у општини Прозор-Рама, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Равница (Рибник), насеље у општини Рибник, Република Хрватска